Hazel puede hacer referencia a:

Geografía 
 Hazel (Kentucky), ciudad ubicada en el condado de Calloway en el estado de Kentucky.
 Hazel (Dakota del Sur), pueblo ubicado en el condado de Hamlin en el estado Dakota del Sur.
 Hazel Crest, villa ubicada en el condado de Cook en el estado llinois.
 Hazel Dell North, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Clark en el estado Washington.
 Hazel Dell South, lugar designado por el censo ubicado en el condado de Clark en el estado Washington.
 Hazel Green (Alabama), lugar designado por el censo ubicado en el condado de Madison en el estado Alabama.
 Hazel Green (Wisconsin), villa ubicada en el condado de Grant en el estado Wisconsin.
 Hazel Green (condado de Grant, Wisconsin), pueblo ubicado en el condado de Grant en el estado Wisconsin.
 Hazel Park, ciudad ubicada en el [ondado de Oakland en el estado Míchigan.
 Hazel Run, ciudad ubicada en el condado de Yellow Medicine en el estado Minnesota.

Música 
 Sister Hazel, grupo de música rock de Gainesville , Florida.

Personas 
 Hazel Dawn (1891-1938), actriz estadounidense.